Дикин (, ) — фамилия. Известные носители:
  (1941—2018) — британский футболист, обладатель Кубка Футбольной лиги Англии в составе клуба «Астон Вилла» (1961).
  (1901—1955) — британский пловец, участник летних Олимпийских игр (1920, 1924, 1928).
 Дикин, Альфред (1856—1919) — премьер-министр Австралии (1903—1904, 1905—1908, 1909—1910).
  (1890—1955) — британский общественный деятель, президент Всемирной федерации профсоюзов (1946—1948) и Конгресса профсоюзов (1952).
Дикин, Вера (1891—1978), после замужества Вера Дикин Уайт, — дочь Альфреда Дикина, сотрудник Австралийского Красного креста.
 Дикин, Дарси — британская пловчиха, серебряная медалистка Европейских игр в смешанной эстафете 4×100 вольным стилем (2015).
 Дикин, Джей (род. 1978) — канадский яхтсмен, серебряный медалист Чемпионата мира в классе «Солинг» (2006)/
  (1823—1880) — британский политик, член Палаты общин (1874), отец Джеймса Дикина (1851—1881).
  (1851—1881) — британский политик, член Палаты общин (1874—1877).
 Дикин, Джозеф (1879—1972) — британский легкоатлет.
  (1899—1966) — британский пловец, участник летних Олимпийских игр (1920).
 Дикин, Джон (1912—1972) — британский фотограф.
  (род. 1965) — британский рулевой в академической гребле, чемпион мира в лёгких восьмёрках (1994).
 Дикин, Джон — британский кёрлингист, чемпион Англии (1987—1988, 1990—1991).
  — британский футболист, игрок дивизиона «А» Шотландской футбольной лиги в составе клуба «Сент-Миррен».
 Дикин, Илья Иосифович (1936—2008) — российский учёный-математик, автор метода решения задач математического программирования — метода внутренних точек.
Дикин, Кэтрин (1850—1937) — австралийская пианистка и музыкальный педагог.
 Дикин, Мария (1870—1851) — английский общественный деятель, учредитель высшей воинской награды Великобритании для животных.
 Дикин, Мартин — британский кёрлингист, чемпион Англии (1987, 1990, 1996—1998, 2003).
 Дикин, Мэтт (род. 1980) — американский гребец.
  (1910—1992) — британский военный деятель, генерал-директор Территориальной армии (1960—1962).
  (род. 1938) — британский футболист, игрок 1-го дивизиона Футбольной лиги Англии в составе клуба «Болтон Уондерерс».
 Дикин, Пэтти (1863—1934) — австралийский филантроп и политик, кавалер Ордена Британской империи.
  (род. 1996) — британский футболист, игрок Премьер-лиги Уэльса в составе клубба «Эйрбас».
  (1959—2008) — британский футболист, игрок 1-го дивизиона Футбольной лиги Англии в составе клуба «Эвертон».
  (род. 1961) — британский правовед, профессор корпоративного управления им. Роберта Монкса Кембриджского университета (2001—2006).
  (1913—2005) — британский историк, почётный член Британской академии (с 1980).
  (1837—1865) — американский военный моряк, обладатель Медали Почёта за участие в сражении в заливе Мобил.
  (1838—1923) — британский и американский художник, чьи работы входят в частности в собрания вашингтонской Национальной галереи искусства и Смитсоновского музея американского искусства.

См. также